Fuerte hace referencia a varios artículos:

Definición
 Algo que posee Fuerza o, en algunos casos, resistencia;

Edificación defensiva
 Fuerte, edificación militar de carácter defensivo;

Toponimia 
 Fuerte de Samaipata, sitio arqueológico de Bolivia;

Música
 Fuerte (canción), de Nelly Furtado;
 Fuerte (álbum), de Miranda!;

Apellido
Ángel Fuertes Vidosa, "El maestro de Agüero", docente y guerrillero español;
Antonio Fuertes, futbolista;
Carlos Fuertes Peralba, periodista y locutor de radio;
Edder Fuertes, futbolista ecuatoriano;
Esteban Fuertes, exfutbolista y actual entrenador argentino;
Gloria Fuertes, escritora española;
Gustavo Fuertes, guionista y director de cine;
José Carlos Fuertes Rocañín, psiquiatra español;
José Ramón Fuertes, entrenador de fútbol;
Juan Velarde Fuertes, economista;
Leopoldo Fuertes Carracedo, periodista;
Louis Agassiz Fuertes, ornitólogo, ilustrador y artista estadounidense;
Luis Fuertes, sindicalista;
Mariano Soriano Fuertes, compositor de zarzuelas y musicólogo;
Miguel Fuertes Suárez, embajador;
Pilar Fuertes Ferragut, embajadora española;
Samuel Ruiz Fuertes, político;
Xavier Pascual Fuertes, entrenador español de balonmano;

Ficción
 Fuertes, una de las tres variedades de los hobbits, raza ficticia creada por el escritor británico J. R. R. Tolkien.